Аппалачія — місто в американському штаті Вірджинія.
  — культурний регіон, пов'язаний з Аппалачами на сході США.
  — гіпотетичний континент, який існував в пізньому крейдяному періоді, приблизно від 90 до 70 мільйонів років тому.

Див. також 
 Аппалачі
 Аппалачський кам'яновугільний басейн

Багатозначні терміни: топоніми